Niemcy:
 Minden – miasto w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia, siedziba powiatu Minden-Lübbecke
 Minden – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Eifel Bitburg-Prüm
 Minden – były powiat
 Minden – była rejencja

Miejscowość w USA:
 Minden – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Pottawattamie
 Minden – miasto w stanie Luizjana, w parafii Webster
 Minden – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Warren
 Minden – miasto w stanie Nebraska, w hrabstwie Kearney
 Minden – jednostka osadnicza w stanie Nevada, w hrabstwie Douglas
 Minden – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Montgomery
 Minden – jednostka osadnicza w stanie Wirginia Zachodnia, w hrabstwie Fayette

Gmina w USA:
 Minden (ang. Minden Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Pottawattamie
 Minden (ang. Minden Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Sanilac
 Minden (ang. Minden Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Benton
 Minden (ang. Minden Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Montgomery

Osoby:
 Steve Minden – luksemburski hokeista

Inne:
 Minden – biskupstwo
 Minden – księstwo

Zobacz też:
 Minden Hills
 Minden-Lippe
 Minden-Lübbecke